Dávid Kulcsár – calciatore ungherese
 Gergely Kulcsár – giavellottista ungherese
 Győző Kulcsár – schermidore ungherese
 Kornél Kulcsár – calciatore ungherese
 Krisztián Kulcsár – schermidore ungherese
 Tamás Kulcsár – calciatore ungherese